Баллард () — английская фамилия. Известные носители:

 Баллард, Алими (род. 1977) — американский актёр.
 Баллард, Гай Уоррен (1878—1939) — американский теософ и писатель.
 Баллард, Глен (род. 1953) — американский музыкант, композитор и продюсер.
 Баллард, Джеймс (1930—2009) — английский писатель.
 Баллард, Дональд Эверетт (род. 1945) — полковник Национальной гвардии США, герой Вьетнамской войны.
 Баллард, Дэвид (1824—1883) — американский государственный деятель, губернатор территории Айдахо.
 Баллард, Кейт (род. 1982) — американский хоккеист.
 Баллард, Люсьен (1908—1988) — американский кинооператор.
 Баллард, Ридер (1885—1976) — британский дипломат.
 Баллард, Роберт (род. 1942) — американский исследователь океана, подводный археолог.
 Баллард, Флоренс (1943—1976) — американская певица.
 Баллард, Хэнк (Джон Генри Кендрикс; 1927—2003) — американский певец и музыкант, сочинитель песен, лид-вокалист группы «Hank Ballard and The Midnighters».

Псевдоним 
 Хэнк Баллард (1927—2003) — псевдоним американского певца и музыканта Джона Кендрикса.

Топоним 
 Баллард — административно-территориальный округ в штате Кентукки (США).

См. также 
 Шкала Баллард — методика оценки гестационного возраста новорождённых.